Orong kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Orong (ort i Filippinerna), Västra Visayas, Province of Negros Occidental,

Indonesien 

 Desa Orong, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar